Суперкубок Німеччини з футболу 1993 — 7-й офіційний розіграш турніру (10-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру). Матч відбувся 1 серпня 1993 року між чемпіоном Німеччини «Вердером» та володарем кубка Німеччини «Баєр 04».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt

Німеччина
1993
1993 у німецькому спорті